L'intelligence est l'ensemble des processus retrouvés dans des systèmes, plus ou moins complexes, vivants ou non, qui permettent de comprendre, d'apprendre ou de s'adapter à des situations nouvelles.

Œuvres 

 Intelligence, une série télévisée canadienne diffusée de 2006 à 2007 ;
 Intelligence, une série télévisée américaine diffusée à partir de 2014 sur CBS ;
 Intelligence, une sitcom britannique.